Congolais habitant ou originaire d'un des pays portant le nom Congo (République démocratique du Congo, République du Congo...).
La Congolaise hymne national de la République du Congo.